Игорь Семёнович Бершанский (10 февраля 1938, Батуми, Грузинская ССР — 14 марта 2017) — советский и российский тренер и организатор спортивной работы, заведующий кафедрой физической культуры Международного университета природы, общества и человека «Дубна», доцент. Заслуженный работник физической культуры РФ, заслуженный работник образования Московской области.

Биография 
В юношеском возрасте тренировался в Батуми у П. Н. Иоселиани.

В 1964 г. окончил школу тренеров Государственного центрального ордена Ленина института физической культуры по специальности «физическая культура».

С 1968 по 1972 г. работал председателем коллектива физкультуры Объединённого института ядерных исследований.

В 1972—1986 гг. — старший тренер отделения плавания ДЮСШ ОИЯИ, а затем директор ДЮСШ.

С 1978 по 1981 г. возглавлял плавательный центр «Дубна», в котором были подготовлены финалисты XXII Олимпийских игр Оксана Комиссарова и Елена Иванова, а также победительница Всемирных студенческих игр, неоднократная чемпионка СССР Ирина Ларичева. Воспитанница ДЮСШ «Дубна» Анна Савина стала победительницей Кубка Мира в эстафетном плавании.

С 1981 по 1985 г. — член Федерации плавания РСФСР.

В 1983 г. окончил Московский областной институт физической культуры по специальности «физическая культура».

В 1993 г. был назначен директором первого совместного оздоровительного учреждения — детской юношеской спортивной школы «Дубна».

С ноября 1994 г. работал в должности заведующего кафедрой физического воспитания. Под его руководством создана единственная в СССР школа по обучению детей плаванию в детских садах и школах (город Дубна). Отделение плавания входило в число 25 сильнейших ДЮСШ страны.

За время работы в университете им написаны 3 учебно-методических пособия и 11 статей и монографий, в том числе «Концепция физического воспитания в университете», «Учебное пособие „Плавание“, ч. II», «Введение в физическое воспитание».

Разработана учебная программа кафедры и, совместно с профессором Швалевым В. Н., комплексная программа по разработке методов контроля и укрепления здоровья студентов университета «Дубна», написаны 7 научных статей, изданные в различных журналах.

За время работы в г. Дубне с 1971 г. им подготовлены 15 мастеров спорта и более 57 кандидатов в мастера спорта.

1 сентября 2003 года Указом Президента России ему было присвоено звание Заслуженный работник физической культуры РФ.

С 1 марта 2005 г. — советник мэра г. Дубны по физической культуре и спорту.

Учебно-методические и научные работы

Научные работы 
 Бершанский И. С. О педагогическом мастерстве преподавателей и тренеров кафедры физического воспитания (статья). «Вестник Международного университета природы, общества и человека», Международный университет природы, общества и человека «Дубна», № 2, 1997 г., стр. 63-69.
 Бершанский И. С., Швалев В. Н. Комплексная программа по разработке методов контроля и укрепления здоровья студентов университета «Дубна» (статья). «Вестник Международного университета природы, общества и человека»,Международный университет природы, общества и человека «Дубна», № 3, 1997 г., стр. 58-68.
 Бершанский И. С. Ради здоровья — для здоровья кафедра физического воспитания рекомендует…" (статья). «Вестник Международного университета природы, общества и человека», Международный университет природы, общества и человека «Дубна», № 4, 1997 г., стр. 61-66.
 Бершанский И. С., Швалев В. Н., Зеленская А. Е., Тарский Н. А., Жданов Г. Г., Корягин Т. С. и др. Анализ адаптационных возможностей сердечно-сосудистой и нервной систем человека с использованием метода вариационной интервалокардио-графии (тезисы доклада). Материалы IV национального конгресса по профилактике медицины и валеологии, Санкт-Петербург, май 1998 г., Санкт-Петербург, 1998 г., стр. 80-95.
 Бершанский И. С., Швалев В. Н., Зеленская А. Е., Тарский Н. А., Сосунов А. А., Шпинькова М. В. и др. Новое в оценке уровня здоровья и преподавания валеологии (тезисы доклада). Материалы IV национального конгресса по профилактике медицины и валеологии, Санкт-Петербург, май 1998 г., Санкт-Петербург, 1998 г., стр. 112—115.
 Бершанский И. С., Швалев В. Н., Зеленская А. Е., Муратова М. Ю., Тарский Н. А., Жданов Г. Г. и др. Особенности валеологического образования в университете (тезисы доклада). Материалы научного форума общественного движения «Здоровый мир», Санкт-Петербург, 16-20.06.1999 г., Санкт-Петербург, 1999 г., стр. 127.
 Бершанский И. С., Концепция физического воспитания в университете «Дубна» (доклад). Материалы Всероссийской научно-практической конференции, Международный университет природы, общества и человека «Дубна», г. Дубна, 28-29.04.2004 г., Международный университет природы, общества и человека «Дубна», 2004 г., стр. 8-10.
 Бершанский И. С., Швалев В. Н., Тарский Н. А., Муратова М. Ю. Современные представления о методе преподавания учения о здоровом образе жизни и новых способах объективного состояния нервной системы студентов университета «Дубна» (тезисы доклада). Материалы Всероссийской научно-практической конференции, Международный университет природы, общества и человека «Дубна», г. Дубна, 28-29.04.2004 г., Международный университет природы, общества и человека «Дубна», 2004 г., стр. 84.

Учебно-методические работы 
 Бершанский И. С. Методическое пособие «Плавание», ч. I. Международный университет природы, общества и человека «Дубна», г. Дубна, 1997 г. 2.8 п.л.
 Бершанский И. С. Учебное пособие «Плавание», ч. II. Международный университет природы, общества и человека «Дубна», г. Дубна, 2005 г. 5.6 п.л.
 Бершанский И. С. Учебное пособие «Введение в физическое воспитание» Международный университет природы, общества и человека «Дубна», г. Дубна, 2005 г. 5.3 п.л.

Награды и признания 
 1985 г. награждён медалью «Ветеран труда» Решением исполкома Московского областного Совета народных депутатов от 15.08.1985 г.,
 1989 г. награждён значком Отличник физической культуры Государственным комитетом СССР по физической культуре и спорту от 12.04.1989 г., «Ветеран спорта».
 1997 г. награждён медалью «В память 850-летия Москвы» Указом Президента РФ от 26.02.1997 г..,
 2003 г. присвоено звание Заслуженный работник физической культуры РФ Указом Президента от 01.09.2003 г..
 2006 г. имеет звание доцента на кафедре физического воспитания университета «Дубна».
 2008 г. приказом Губернатора Московской области Громова Б. В. присвоено звание «Заслуженный работник образования Московской области».

Ссылки 
 Бершанский Игорь Семенович на сайте «Люди Дубны»
 Постановление Губернатора МО от 20.03.2008 N 21-ПГ о присвоении звания «Заслуженный работник образования Московской области» Бершанскому Игорю Семеновичу
 Указ Президента РФ от 01.09.2003 N 1017 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» За заслуги в развитии физической культуры и спорта

Примечания 

Тренеры СССР по плаванию
Тренеры по плаванию России
Заслуженные работники физической культуры Российской Федерации
Преподаватели университета «Дубна»